Tumbleweed Connection – trzeci studyjny album brytyjskiego piosenkarza i kompozytora Eltona Johna, wydany 30 października 1970 w Wielkiej Brytanii, a 4 stycznia 1971 w USA. Nagrany został w marcu 1970. Z wyjątkiem "Love Song" napisanej i skomponowanej przez Lesleya Duncana, autorem tekstów jest Bernie Taupin, a muzyki John. W Ameryce album osiągnął status złotego bez wydawania singli. W 2003 album został sklasyfikowany na 463. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów 

Utwory dodatkowe (wznowienie z 1995)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Eltona Johna
Albumy DJM Records
Albumy Uni Records